Тадеуш Слів'як (; * — †) — польський поет, перекладач і актор.

Біографія 
Народився у Львові в робітничій родині. Після Другої світової війни виїхав до Польщі. Студіював медицину. Пізніше навчався у Вищій акторській школі в Кракові. Грав на сцені. Обіймав посаду літературного керівника театру. Працював у редакціях журналу «Зебра» та газети «Жицє літерацьке». 1953 року видав першу книжку, це була поема «Астролябія з соснового дерева», присвячена Миколі Копернику. Написав бл. 30 збірок віршів. Одержав декілька престижних літературних премій. Писав для дітей. Відомий як перекладач українських поетів.

Твори

Поетичні збірки 
 Astrolabium z jodłowego drzewa (1953)
 Drogi i ulice (1954)
 Co dzień umiera jeden bóg (1959)
 Koncert na leśnej polanie (1959)
 Imieniny pana Fleta (1961)
 Wyspa galerników (1962)
 Żabki z Rabki (1963)
 Szczygle figle (1964)
 Żywica (1964)
 Poemat o miejskiej rzeźni (1965)
 Lody pana Chmurki (1966)
 Ptasi telewizor (1967)
 Święty wtorek (1968)
 Czytanie mrowiska (1969)
 Ruchoma przystań (1971)
 Widnokres (1971)
 Rajskie wrony (1972)
 Żabi koncert (1973)
 Znaki wyobrażni (1974)
 Totemy (1975)
 Dłużnicy nadziei (1978)
 Solizman (1981)
 Chityna (1982)
 Odmroczenia (1982)
 Słownik wyrazów światłoczułych (1988)
 Dotyk (1989)

Збірки вибраного 
 Wiersze wybrane(1975)
 Poezje wybrane (1975) — Biblioteka Poetów
 Płonący gołębnik (1978)
 Koń maści muzycznej(1986) — Seria Małych Wyborów Poetyckich
 Wiśnie rozkwitłe pośród zimy (1992) — антологія японської поезії
 Uwierzyłem w człowieka(1996)
 Nie dokończony rękopis(2002)

Фільмографія 
 Dobry dzień, muzyko (1960, scenariusz)
 Nieznany (1964, słowa piosenki, obsada aktorska)
 Cierpkie głogi(1966, obsada aktorska)
 Taki świat (1968, teksty poetyckie)
 Colargol zdobywcą kosmosu (1978, słowa piosenki)
 Znaki wyobraźni (1996, bohater filmu)

Різне 
 (1961) Droga na zachód Piosenka — słowa piosenki
 (1961) Kwiecień Piosenka — słowa piosenki
 (1962) Między brzegamiPiosenka — słowa piosenki
 (1966) Cierpkie głogiPiosenka — słowa piosenki
 (1982) Ta nasza miłość Piosenka: Ta nasza miłość
 (1984) Przewodnik Piosenka: Ta nasza miłość
 (1989) Marcowe migdałyPiosenka: Ta nasza miłość
 (1996) Dzień wielkiej ryby Piosenka: Kolorowa Cza-Cza
 (2002) Wszyscy święci w Święta Polskie Piosenka: Ta nasza miłość

Українські переклади 
Твори Тадеуша Слів'яка українською мовою перекладали Анатолій Глущак та Кирило Поліщук

Джерела 
 Польський літературний вітраж / Переклади Анатолія Глущака. — Одеса: видавництво Маяк, 2007. — с. 72-76.

Посилання 
 Tadeusz Śliwiak

Персоналії за алфавітом
Польські письменники
Польські поети
Польські актори
Українсько-польські перекладачі
Уродженці Львова
Народились 1928
Народились 23 січня
Померли 1994
Померли 3 грудня
Померли в Кракові